

Patronymes 
Abrossimov (masculin ; ) ou Abrossimova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par :
 Aleksandr Abrossimov (1983-), joueur de volley-ball russe ;
 Anastasia Abrossimova (1990-), triathlète russe ;
 Marina Abrossimova (1983-), chanteuse russe connue sous le nom de MakSim ;
 Svetlana Abrossimova (1980-), joueuse de basket-ball russe.

Patronyme russe